Zaton – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej
 Zaton – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej
 Zaton – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej
 Zaton – wieś w Czarnogórze
 Zaton Doli
 Zaton Obrovački
 Kujbyszewskij Zaton